In Between może odnosić się do:

 In Between (Jazzanova)
 In Between (Paul van Dyk)
 In Between (EP), EP wydana prza Rosie Thomasa
 "In Between" (piosenka Linkin Park) z albumu Minutes to Midnight
 In Between (Run Level Zero)
 In Between (1991 film) – film z Alexandrą Paul
 In Between (1994 film) – film wyprodukowany w Hongkongu z Maggie Cheung
 In Between (2005 film) – film z muzyką Suzanne Davis
 In Between (2007 film) – film z Timo Flloko